Натуральне число 1661
 1661 рік до нашої ери
 1661 рік нашої ери